Zero Hour (band) - een Amerikaanse progressieve metal band
 Zero Hour (album) - het debuutalbum van Zero Hour
 Zero Hour (Stargate SG-1) - een aflevering uit de sciencefictionserie  Stargate SG-1
 Zero Hour (televisieserie, 2004) - een Canadees/Brits in documentaire-stijl uitgevoerde televisieserie
 Zero Hour (televisieserie, 2013) - een Amerikaanse televisieserie
 Zero Hour (Star Trek) - een aflevering van Star Trek: Enterprise
 Het uur nul (Bradbury) - een sciencefictionverhaal van Ray Bradbury
 Zero Hour: Crisis in Time, een reeks strips van DC Comics